Enzo Fernández (1995) francia labdarúgó
 Enzo Fernández (2001) argentin válogatott labdarúgó